El término rastreador puede referirse a:

 Alguien que rastrea. En el lenguaje gaucho "rastreador" es aquel capaz de seguir los rastros de hombres y animales por largas distancias y por terrenos muy variados.

 Dragón rastreador, un rango del mundo fantástico de Memorias de Idhún.
 Dentro de la raza de los dragones, Rastreadores.
 Dentro de la organización Nuevos Dragones, Rastreadores de los dragones artificiales.